«Жилец» () — кинофильм режиссёра Джона Брама, вышедший на экраны в 1944 году.

В основу фильма положен написанный в 1913 году одноимённый роман английской писательницы Марии Аделаиды Беллок Лаундес. По этому же роману было поставлено ещё несколько фильмов: немой фильм Альфреда Хичкока «Жилец: история лондонского тумана» (1927), «Жилец» (1932) Мориса Элви, «Человек на чердаке» (1953) Уго Фрегонезе, и «Жилец» (2009) Дэвида Ондаатже.

Фильм сочетает элементы хоррора, детектива и исторического нуара, и в жанровом плане близок таким картинам, как «Газовый свет» (1944), «Винтовая лестница» (1946) и «Подозреваемый» (1944). В фильме заметно влияние немецкого экспрессионистского кинематографа, особенно, картин Фрица Ланга, а также фильмов ужасов компании Universal.

Сюжет 
В конце 1880-х годов в лондонском квартале Уайтчепел ночью кто-то убивает актрису, которая возвращается поздним вечером домой после спектакля. Газеты пишут о том, что в квартале были жестко убиты уже несколько молодых женщин, люди испытывают страх и боятся выходить на улицы…

Живущий в Уайтчепеле бывший брокер Роберт Бёртон (Седрик Хардвик) из-за финансовых трудностей вынужден сдавать комнаты жильцам в своём просторном доме. Его жена Эллен Бёртон (Сара Олгуд) однажды встречает на пороге своего дома таинственного мужчину, который называет себя Слейд (Лэйрд Крегар). Он заявляет, что хотел бы арендовать комнату в их доме, а также чердак. Слейд говорит, что по профессии он патологоанатом, и чердак ему нужен для проведения научных опытов. Кроме того, он заявляет, что часто уходит в город по ночам и ведёт нерегулярный образ жизни, и потому просит его рассматривать не как постояльца, а только как арендатора квартиры.

К Бёртонам из Парижа приезжает их племянница, звезда мюзик-холла Китти Лэнгли (Мерл Оберон). Привлекательная и артистичная Китти начинает давать представления в духе французского кабаре, которые пользуются огромным успехом у публики. Во время одного из представлений в гримёрную к Китти приходит знакомая актриса Энни Роули, которая последнее время не может найти достойную работу, и совсем обеднела. Китти даёт ей немного денег и пытается приободрить её.

После окончания шоу к Китти приходит инспектор Скотленд-Ярда Джон Уорвик (Джордж Сэндерс). Он говорит, что Энни только что была убита в районе Уайтчепел, и он составляет подробный отчёт о последних часах её жизни. Китти рассказывает, что она не была особенно близка с Энни, только дала ей немного денег. Инспектор сообщает, что ей надо быть очень осторожной, так как все убитые женщины так или иначе были связаны со сценой, а доктор выдвигает предположение, что согласно нанесенным жертвам ранам, убийца скорее всего имеет отношение к медицине.

На следующий день Эллен замечает, что у Слейда есть такой же маленький чёрный саквояж, который, судя по газетам, один из свидетелей видел в руках у убийцы. Роберт успокаивает её, говоря, что это только совпадение. Однако на следующий день, когда Слейд уходит на работу в университетскую больницу, Китти после разговора с Эллен решает проследить за ним. Под видом посещения парикмахерши Китти проходит мимо больницы, где расспрашивает одного из сотрудников о Слейде, выясняя, что он действительно там работает. У входа в лабораторию она неожиданно сталкивается со Слейдом, объясняя, что оказалась здесь случайно.

Слова и искренность Слейда убеждают Китти в его невиновности, и через некоторое время она даже проникается к нему определённой симпатией. Тихий и сдержанный Слейд, который любит проводить свободное время за чтением Библии, рассказывает ей, что у него был любимый младший брат, художник, который опустился и погиб, после того как полюбил одну актрису. Как-то ночью, во время которой произошло очередное убийство, Китти видит, как Слейд сжигает в кухонной печи свою куртку с пятнами крови, но Слейд успокаивает её, говоря, что испачкал одежду по время одного из своих патологических опытов.

Тем временем карьера Китти успешно развивается, и она начинает выступать с новой программой в варьете, расположенном в Уайтчепеле. Китти приглашает Слейда на премьеру своего нового шоу. Во время их очередного разговора Слейд говорит Китти, что она красива вплоть до отвращения, и что вообще женщины, по его мнению, не должны выставлять напоказ свою красоту на сцене, так как это доводит мужчин до саморазрушения и гибели. Слейд говорит, что необходимо удалить зло из красоты, но Китти заключает, что он выражается в чисто философском смысле.

Приезжает инспектор Уорвик, который предлагает Китти полицейское сопровождение до театра, так как он подозревает, что маньяк должен совершить в этот вечер очередное убийство. У Уорвика появился ряд косвенных улик против Слейда, кроме того, его необычный режим дня и поведение также стали вызывать подозрение, и Уорвик просит Эллен тайно получить отпечатки пальцев Слейда. Полученные отпечатки с правой руки Слейда не совпадают с отпечатками, найденными на местах преступлений, но Уорвик высказывает предположение, что отпечатки могли быть оставлены и левой рукой убийцы. На Роберте он показывает, как, по его мнению, убийца мог совершить преступления, и как оставил отпечатки пальцев. После отъезда Слейда в театр Уорвик обыскивает его комнату и находит портрет его умершего младшего брата. Уорвик узнаёт в юноше когда-то подававшего надежды художника, которого развратила актриса Лиззи Тёрнер, которая впоследствии и стала первой жертвой маньяка.

Опасаясь за жизнь Китти, Уорвик устремляется в театр. Слейд к этому времени уже проник в гримёрную комнату Китти, он запирает дверь, и достав нож, говорит, что собирается убить её за то, что она публично выставляет напоказ свою красоту и тем самым сеет зло. В испуге Китти кричит, услышав её крик, Уорвик выбивает дверь в гримёрную комнату и стреляет в Слейда. Однако раненому Слейду удаётся вырваться из уборной и скрыться от преследующей его полиции внутри театра. Он забирается по лестнице под самую крышу, откуда сбрасывает на Китти мешки с песком, пытаясь таким образом убить её, но в последний момент ей удаётся отскочить в сторону. В конце концов, Уорвик со своими людьми догоняет Слейда и прижимает его к огромному окну. Слейд разбивает окно и падает вниз, в Темзу, где и тонет. Китти вспоминает слова Слейда том, что глубокая тёмная вода приносит успокоение..

В ролях 

 Мерл Оберон — Китти Лэнгли
 Лэйрд Крегар — мистер Слейд, жилец
 Джордж Сэндерс — инспектор Джон Уорвик
 Седрик Хардвик — Роберт Бонтинг
 Сара Олгуд — Эллен Бонтинг
 Дорис Ллойд — Дженни
 Рут Клиффорд — парикмахер (в титрах не указана)
 Скелтон Кнаггс — мужчина с тачкой (в титрах не указан)

Исполнители главных ролей 
Актрисе Мерл Оберон известность принесли роли в таких заметных фильмах, как историческая драма «Частная жизнь Генриха VIII» (1933), мелодрамы «Грозовой перевал» (1939) и «Тёмный ангел» (1935), за роль в которой была номинирована на Оскар, а также нуар «Берлинский экспресс» (1948). Джордж Сэндерс известен ролями в триллерах Альфреда Хичкока «Ребекка» (1940) и «Иностранный корреспондент» (1940), «Преследование» (1941) Фрица Ланга, а также в фильме «Всё о Еве» (1950), за которую он получил Оскар. Свои лучшие роли Лэйрд Крегар сыграл в фильмах нуар «Ночной кошмар» (1941), «Оружие для найма» (1942) и «Площадь похмелья» (1945), в котором он вновь встретился с Брамом и Сэндерсом.

Оценка критики 
Газета «Нью-Йорк таймс» в 1944 году дала фильму позитивный отзыв, написав: "Если «Жилец» был задуман только для того, чтобы пугать — каким он, наверняка, мог бы и стать, учитывая всю ту резню, которую мистер Крегар совершает в роли таинственного, психопатического патологоанатома — тогда с картиной что-то не то. Но если он создавался как скрытая форма обыгрывания мелодраматического приёма нагромождения обрушивающихся одно на другое подозрений (обёрнутых в туманные операторские эффекты), тогда «Жилец» в высшей степени удался. В любом случае, картина сделана красиво, давая Мерл Оберон её самую привлекательную роль за долгое время. Эта леди доставляет наслаждение в паре сцен в мюзик-холле, где она предстаёт в образе парижской кокетки.

В 2001 году кинокритик Деннис Шварц охарактеризовал фильм как «полное ассоциаций, атмосферическое произведение, блестяще снятое оператором Люсьеном Бэллардом, действие которого происходит на утонувших в тумане и тенях лондонских улицах квартала Уайтчепел в 1880-е годы… Это художественная трактовка истории о Джеке Потрошителе стала уже третьим фильмом по книге Марии Беллок-Лаундес (и ремейком фильма Альфреда Хичкока 1925 года того же названия). Эта странная история отмечена захватывающей игрой Лэйрда Крегара в роли жильца… Фильм имеет странное очарование».

Примечания

Ссылки 
 Жилец на сайте Rotten Tomatoes
 Жилец на сайте Turner Classic Movies
 Жилец трейлер фильма на сайте YouTube

Фильмы США 1944 года
Фильмы нуар
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Джона Брама
Фильмы о Джеке-потрошителе
Фильмы о викторианской эпохе
Фильмы-ремейки
Экранизации литературных произведений
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1944 года